Il doppio del torneo di tennis Hart Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Polina Pekhova erano le detentrici del titolo, ma Kalashnikova quest'anno non ha partecipato. Pekhova ha fatto coppia con Diāna Marcinkēviča, ma ha perso in semifinale contro Paula Kania e Magda Linette, che hanno perso in finale contro Naomi Broady e Kristina Mladenovic 6–7(5–7), 4–6.

Teste di serie 

 Veronika Kapšaj /  Ksenija Lykina (quarti di finale)
 Naomi Broady /  Kristina Mladenovic (campionesse)

 Tetjana Arefyeva /  Valerija Solov'ëva (quarti di finale) 
 Hana Birnerová /  Barbara Sobaszkiewicz (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Hart Open 2011